Lac Lemieux peut se référer à:

Hydronymes



Lac Lemieux, Kamloops Division Yale Land District.

Lac Lemieux, Renfrew
Lac Lemieux, Timiscaming

Lac Lemieux, Mont-Saint-Pierre (municipalité de village), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. .
Lac Lemieux, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. .
Lac Lemieux (rivière Brock Nord), Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. .
Lac Lemieux, Rivière-à-Pierre, Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. .
Lac Lemieux, Saint-Donat (Matawinie), Matawinie, Lanaudière, au Québec. .
Lac Lemieux, Saint-Zénon (municipalité), Matawinie, Lanaudière, au Québec. .
Lac Lemieux, Val-des-Bois (municipalité), Papineau (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. .
Lac Lemieux, Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac Lemieux, Bégin, Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac Lemieux, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. .
Lac Lemieux, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. .
Lac Lemieux, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. .
Lac Lemieux, Lac-Walker (territoire non organisé), Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. .
Lac Lemieux,  (Lac artificiel), Sainte-Sabine (Les Etchemins) (municipalité de paroisse), Les Etchemins, Chaudière-Appalaches, au Québec. .
Victorien-Lac Lemieux, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. .